Miejscowości w USA:
 Maysville – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Maysville – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Jackson
 Maysville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Maysville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Mason
 Maysville – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Chaffee
 Maysville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Maysville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jones
 Maysville – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garvin